Zijl (toponiem), spuisluis
 Zijl (rivier), rivier in Zuid-Holland welke de verbinding vormt tussen de Oude Rijn en de Kagerplassen
 Lambertus Zijl, Nederlands beeldhouwer